Gamarra kan syfta på:

Colombia 

 Gamarra (kommun), Cesar, 
 Gamarra (ort), Cesar,

Spanien 

 Gamarra Nagusia / Gamarra Mayor, ort, Baskien, Araba / Álava,